Plass peut désigner :

Patronyme 

 Gilbert Norman Plass (1920 - 2004),  un physicien et climatologue canadien ; 
 Jonas Plass (né le  à Bamberg) est un athlète allemand, spécialiste du 400 mètres.

Toponyme 

 Danmarks Plass, un arrêt du métro léger de Bergen.
Patronyme allemand
Patronyme germanique